Пла́вба́за:

 Плавучая база — в Военно-Морском Флоте: рейдовое судно обеспечения, предназначенное для обеспечения базирования соединений кораблей.
 Плавучая база подводных лодок
 Рыбоконсервная плавучая база.
 Китобойная база.